Арка́дий Асланбе́кович Вода́хов (род. 16 мая 1984, Ленинград) — российский продюсер, сценарист, директор телеканала ТНТ4 (с ноября 2020 года), генеральный продюсер телеканала ТНТ (с января 2022 года).

Биография 
Родился 16 мая 1984 года в Ленинграде.

В 2006 году окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Ещё во время студенчества сосредоточился на сценарной деятельности. С 2010 года начал писать сценарии для Comedy Club. В 2012 году переехал из Санкт-Петербурга в Москву.

Профессиональная карьера 
С 2012 года работает в структурах холдинга «Газпром-медиа».

В 2012 году назначен креативным директором Comedy Radio.

В 2015 году принимает активное участие в подготовке запуска нового телеканала ТНТ4, начавшего вещание 1 января 2016 года.

В 2016 году становится генеральным продюсером телеканала ТНТ4 и запускает собственную линейку оригинальных проектов, среди которых «Деньги или позор», «Прожарка», «22 комика».

С 2018 по 2020 год работал креативным продюсером субхолдинга «Матч!», участвовал в запуске спортивного канала «Матч! Премьер».

В 2019 году стал креативным продюсером и сценаристом сериала «Бихэппи», вышедшем в онлайн-кинотеатре Premier и в телеэфире канала ТНТ.

С ноября 2020 года — директор телеканала ТНТ4.

В 2021 году стал продюсером фильма «Батя» и его 4-серийной телеверсии. Картина собрала в российском прокате более 530 млн рублей.

В качестве заместителя генерального продюсера телеканала ТНТ запустил реалити-шоу «Солдатки», «Звёзды в Африке» и вокально-экспериментальное шоу «Музыкальная интуиция».

С января 2022 года — генеральный продюсер телеканала ТНТ.

Под руководством Аркадия Водахова канал ТНТ4 выиграл более 50 статуэток премии PromaxBDA Awards — одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна. В том числе 8 золотых и 4 серебряных награды в 2021 году. Среди европейских команд по общему количеству наград ТНТ4 занял второе место, опередив Netflix, AMC, France Télévisions, ViacomCBS и другие телеканалы. Также ТНТ4 занял второе место в номинации «Лучшая команда года по маркетингу в Европе», уступив только Disney Channel.

15 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, был внесён в санкционный список Украины.

Личная жизнь 
20 июля 2013 года женился на Марине Кравец, вместе с которой учился на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета и играл в КВН. Будущие супруги познакомились в 2002 году, а встречаться начали уже после окончания университета. По словам жены Водахова, залог их семейного счастья — общие интересы и чувство юмора.
4 апреля 2020 года в московской клинике у пары родилась дочь Вероника.

Проекты

Фильмы

Продюсер 
 2021 — «Батя»
 2021 — «Уличное освещение»
 2022 — «СамоИрония судьбы» (ТНТ)

Cериалы

Продюсер и сценарист 
 2019 — «Бихэппи» (Premier, ТНТ)

Продюсер 
 2022 — «Бедный олигарх» (ТНТ, Premier)
 2022 — «Нина» (ТНТ, Premier)
 2022 — «Отпуск-2» (ТНТ, Premier)
 2022 — «Ресторан по понятиям-2» (ТНТ, Premier)
 2023 — «Друг на час» (в производстве)

Программы

Продюсер 
 2017-2018 — «Деньги или позор» (ТНТ4)
 2017-наст. время — «Прожарка» (ТНТ4, ТНТ)
 2019 — «22 комика» (ТНТ4)
 2020-2021 — «Солдатки» (ТНТ, ТНТ4)
 2020-2022 — «Музыкальная интуиция» (ТНТ)
 2020-наст. время — «Звёзды в Африке» (ТНТ)

Участник 
 2016 — «Где логика? (5-й выпуск 2-го сезона)» (совместно с женой Мариной Кравец) (ТНТ)

Примечания

Интервью 
 ADIndex.ru — Аркадий Водахов, ТНТ: «Мы не собираемся проводить глобальную экспансию в digital, она и так прекрасно идет своим чередом» // 1 ноября 2022
 «Кино-театр.ру» — Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха» // 16 ноября 2022
 TV Mag — Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов о новом сезоне «главного развлекательного»: 2022, интервью, оформление, визуал, новые шоу, новые сериалы // 18 ноября 2022
 «КиноРепортёр» — Союзники настроения: Интервью с генеральным продюсером ТНТ Аркадием Водаховым // 12 декабря 2022

Продюсеры по алфавиту
Телепродюсеры России
Телепродюсеры XXI века
Кинопродюсеры России
Кинопродюсеры XXI века
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы России
Сценаристы XXI века
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
ТНТ
Директора телеканалов
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине